David Meredith Seares Watson, zoologiste britannique.
 Frederick Hanley Seares, astronome américain.
Patronyme anglais